Таланкино — название нескольких населённых пунктов:
 Таланкино — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Таланкино — деревня в Невельском районе Псковской области.